Николай Босенко:
 Босенко, Николай Васильевич (1918—1995) — советский государственный и политический деятель, председатель Ставропольского краевого исполнительного комитета.
 Босенко, Николай Николаевич (1887—1951) — советский учёный-гидротехник, профессор Ленинградского политехнического института.